Heřmanov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Heřmanov, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Heřmanov, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina